Vulfetrude, Wulfetrude, Vulfétrude ou Sainte Vulfétrude († 669), est une abbesse de Nivelles de 659 à 669, fille de , donc une petite fille de Pépin l'Ancien, maire du palais d'Austrasie et d'Itte Idoberge.

Entrée en religion dans le monastère de Nivelles, elle succède à sa tante Sainte Gertrude en 659 comme abbesse de Nivelles.

La chute de son père  et de son frère  la laissa en butte à l'hostilité des anciens adversaires de ceux-ci. Les Neustriens par l'intermédiaire du nouveau roi et du nouveau maire du palais d'Austrasie tentèrent de l'obliger à démissionner. Devant leur échec ils s'emparèrent des biens de l'abbaye de Nivelles.

Généalogie

Bibliographie 

 .
 .
 .

Inspiration littéraire 
 .

Abbesse de Nivelles
Date de naissance non renseignée (VIIe siècle)
Pépinides
Religieuse du Moyen Âge
Décès en 669
Abbesse du VIIe siècle
Noblesse franque
Sainte du haut Moyen Âge
Personnalité du haut Moyen Âge par nom